Богдо-Ула:

 Богдо-Ула — горный хребет и одноимённая гора в Восточном Тянь-Шане, Китай.
 Богдо-Ула — самая высокая вершина хребта Богдо-Ула в Восточном Тянь-Шане, Китай.